Imerio  – nome proprio di persona italiano maschile
Imerio di Prusia  – retore greco antico
Imerio - funzionario e ammiraglio bizantino
Imerio  – vescovo di Amelia e santo
Imerio di Bosto  – santo e martire